NetSlov — музыкальная группа, начинавшая как этно-электронная, а затем вобравшая в своё творчество элементы других жанров, таких как даб или пост-рок. Писала также саундтреки к фильмам. Лидер группы — мультиинструменталист и вокалист Даниил «Дэн» Калашник (известный также своим участием в группе Ленинград). Группа участвовала в фестивале Нашествие 2006 года.

Состав 
 Даниил Калашник — гитара и другие инструменты, программирование, вокал.
 Алексей Кожанов — бас.
 Дмитрий Фролов — барабаны.
Алексей и Дмитрий также участвуют в группе «Мельница».

 Бывшие участники
 Дмитрий Головин — барабаны.
 Дмитрий Тиков — синтезаторы, гитара, программирование.
 Дмитрий Зильперт — гитара, синтезатор, бэк-вокал.
 Алексей Швецов — бас.
 Илья Ермаков — барабаны.
 Инна Стасевич — синтезатор, вокодер.
 Валентина Атаханова — синтезатор, вокодер, вокал.
 Ольга Федоренкова — синтезатор.

Дискография

Альбомы 
 1999 — «Electronic Ethnology»
 2001 — «Outernational»
 2003 — «Phoenix»
 2004 — «Solar System» (под маркой Solar System (Netslov side project))
 2005 — «Все свободны»
 2008 — «In Dub We Trust» (под маркой NetSlov Sound System)
 2009 — «Pietari»
 2009 — «DРУГОЕ»
 2010 — «Back Into Deep» (под маркой NetSlov Sound System)
 2012 — «Silanum» (мини-альбом)
 2014 — «44»
 2016 — «Plastic Bubbles»(под маркой The Plastic Bubbles)
 2016 — «Dorom» (мини-альбом) (под маркой NetSlov ft. Yoga)
 2017 — «#NOTAG» (мини-альбом)
 2018 — «Между горбами ночи»
 2019 — «Мир наизнанку» (мини-альбом)
 2019 — «Акустика»
 2020 — «Реалити-шоу 2020» (мини-альбом)
 2021 — «Our Man on Mars» (сингл, NetSlov ft. Dr Tikov)
 2021 — «Old-Fashioned»

Концертные записи 
 «Live @ Jao-Da» (2006)

Музыка к фильмам 

 «Тяжелая работа старых мойр» (2000)
 «Апрель» (2001)
 «Даун Хаус» (2001, только песня «Sozero»)
 «Антикиллер» (2002)
 «В движении» (2002)
 «Охотники за иконами» (2004)
 «Неверность» (2006)
 «Погоня за ангелом» (2007)
 «Свой-чужой» (2007)
 «Чизкейк» (2008)
 «Питерские каникулы» (2008)
 «Фотограф» (2008)
 «Квартирантка» (2008)
 «Правило лабиринта» (2009)
 «Учителя» (2013)
 «Стартап» (2014)
 «Стандарты красоты» (2017)
 «Стандарты красоты. Новая любовь» (2017)
 «Маленькие лесные истории» (2017)
 «Лютый 2» (2019)
 «Любовь не по правилам» (2019)

Примечания

Литература

Ссылки 

 NetSlov на сайте «Звуки.ру»
 NetSlov на Круги.ру

Электронные музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы Москвы